Agustí Montal i Biosca (1876-1960), empresari tèxtil.
 Agustí Montal i Galobart (1906-1964), empresari tèxtil i president del FC Barcelona entre 1946 i 1952.
 Agustí Montal i Costa (1934-2017), empresari i president del FC Barcelona entre 1969 i 1977, fill d'Agustí Montal i Galobart.